O rio Rubim de Pedras é um curso de água do estado de Minas Gerais, Brasil, que desagua no rio Jequitinhonha.

Rubim de Pedras